Bataille de Chantonnay (17 mars 1793)
 Bataille de Chantonnay (5 septembre 1793)